Хо () — корейське прізвище.
 Хо Джон Му — південнокорейський футболіст.
  — південнокорейська співачка.
 Хо Мок — корейський філософ-неоконфуціанець.
 Хо Сон Те — південнокорейський актор.
 Хо Син  — південнокорейський репер.
  — південнокорейський режисер.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища